Мира́нда — многозначный термин.

Топоним

Испания 
  — мыс.
 Бельмонте-де-Миранда — муниципалитет.
 Миранда-де-Арга — муниципалитет.
 Миранда-де-Асан — муниципалитет.
 Миранда-де-Эбро — город и муниципалитет.
 Миранда-дель-Кастаньяр — муниципалитет.

Португалия 
 Миранда (Аркуш-де-Валдевеш) — район, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Миранда-ду-Дору — город.
 Миранда-ду-Дору (район) — район (фрегезия).
 Миранда-ду-Корву — посёлок городского типа.
 Миранда-ду-Корву (район) — район (фрегезия).

Прочие 
 Миранда (город) — коммуна в Италии.
 Миранда-ду-Норти — муниципалитет в Бразилии.
 Миранда (Мату-Гросу-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Миранда (штат Венесуэлы) — штат Венесуэлы вокруг столицы Каракаса.
 Миранда (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии.

Персоналии 

 Миранда — женское имя латинского происхождения, означающее «удивительная». Также встречается и в виде фамилии.

Известные носители имени 
 Миранда Джулай (род. 1974) — американский кинорежиссёр, актриса и писательница.
 Миранда Керр (род. 1983) — австралийская супермодель.
 Миранда Косгров (род. 1993) — американская актриса и певица.
 Миранда Отто (род. 1967) — австралийская актриса.
 Миранда Ричардсон (род. 1958) — английская актриса.

Известные носители фамилии 
 Миранда, Аврора (1915—2005) — бразильская певица, танцовщица и актриса.
 Миранда, Ана (род. 1951) — бразильская писательница и киноактриса.
 Миранда, Армандо (1939—1980) — бразильский футболист.
 Миранда, Бруно (род. 1998) — боливийский футболист.
 Миранда, Габриэль (род. 1968) — венесуэльский футболист.
 Миранда, Диего (род. 1986) — парагвайский футболист, нападающий.
 Миранда, Жуан (род. 1984) — бразильский футболист.
 Миранда, Иза (1909—1982) — итальянская актриса.
 Миранда, Кармен (1909—1955) — бразильская и американская певица и актриса.
 Миранда, Клаудио (род. 1965) — американский кинооператор чилийского происхождения.
 Миранда, Леонель (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Миранда, Лин-Мануэль (род. 1980) — американский композитор, певец, актёр, драматург.
 Миранда, Марсиу (род. 1942) — бразильский шахматист.
 Миранда, Мариу (род. 1978) — бразильский борец средней весовой категории.
 Миранда Мигель (1966—2021) — перуанский футболист, вратарь.
 Миранда, Пауло (род. 1988) — бразильский футболист.
 Миранда, Ранульфо (1927—2017) — парагвайский футболист и футбольный тренер.
 Миранда, Рене (род. 1996) — коста-риканский футболист.
 Миранда, Роберто (род. 1943) — бразильский футболист.
 Миранда, Родерик (род. 1991) — португальский футболист, защитник.
 Миранда, Сирил (род. 1985) — французский лыжник.
 Миранда, Соледад (1943—1970) — испанская актриса.
 Миранда, Сула (род. 1963) — португальская певица, композитор.
 Миранда, Тамми (род. 1982) — бразильский политик.
  (1905—1964) — испанский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Миранда, Франсеска — сальвадорский дизайнер.
 Миранда, Франсиско (1750—1816) — венесуэльский революционер.
 Миранда, Хуан (род. 2000) — испанский футболист, защитник юношеской команды клуба «Барселона».
 Миранда, Эдисон (род. 1981) — колумбийский боксёр-профессионал.
 Миранда, Эркулес де (1912—1982) — бразильский футболист, нападающий, игрок сборной Бразилии.
 Миранда, Эрминио (род. 1985) — парагвайский футболист.
 Миранда, Эрнесто (1941—1976) — американский преступник.
 Миранда, Юлиус Сезар де (1906—1956) — суринамский юрист и политик.

Псевдонимы 
 Персео Миранда (род. 1970) — итальянский певец и автор книг по астрологии.

Составные фамилии 
 Суньига-и-Миранда, Николас (1865—1925) — мексиканец, который приобрёл известность как вечный кандидат на мексиканских президентских выборах.
 Са-де-Миранда, Франсишку де (1481—1558) — португальский поэт.
 Карреньо де Миранда, Хуан (1614—1685) — испанский художник эпохи барокко.
 Миранда-и-Гомес, Мигель Дарио (1895—1986) — мексиканский кардинал. 
 Фернандес-Миранда, Торкуато (1915—1980) — испанский юрист, политический деятель.

Право 
 Правило Миранды — юридическая норма в США, по которой подозреваемого нужно уведомлять о его правах перед задержанием.
 Миранда против Аризоны — историческое дело в США, благодаря которому появилось правило Миранды.

Художественные произведения 
 Миранда (фильм, 1948) — комедийный художественный фильм 1948 года, снятый Кеном Эннакином.
 Миранда (фильм) — эротический художественный фильм 1985 года, снятый Тинто Брассом.
 Миранда (Шекспир) — героиня пьесы Уильяма Шекспира «Буря»
 Миранда — персонаж мистической драмы «Пикник у Висячей скалы», снятой австралийским режиссёром Питером Уиром по мотивам одноимённого романа Джоан Линдси (1967).
 Миранда — персонаж романа «Коллекционер» Джона Фаулза.
 Миранда (телесериал) — британский ситком, канала BBC, транслируется с 2009 года.

Прочее 
 Миранда (спутник Урана) — спутник Урана.
 Замок Миранда — замок в Бельгии.
 Миранда (язык программирования) — язык программирования.
 Miranda IM — программа для обмена сообщениями по нескольким протоколам.
 Miranda Camera Company — японская компания, производитель фотоаппаратов.
  — британский космический спутник.
  — венесуэльский искусственный спутник Земли.
 Миранда-де-Эбро (концлагерь) — концлагерь во франкистской Испании.